Есту́ш () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 65 км на південь від Парижа, 45 км на південний захід від Еврі.

Історія 

1 січня 2019 року Естуш і Меревіль було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Меревіллуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 77 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 217,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Естуш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Естуш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ессонн